Cronologia Orientului Apropiat antic este o cadru de date pentru diverse evenimente, conducători și dinastii. Inscripțiile și textele istorice înregistrează în mod obișnuit evenimente în ceea ce privește o succesiune de funcționari sau conducători: „în anul X al regelui Y”. Comparând multe piese de înregistrări împreună a cronologia relativă relatând date în orașe dintr-o zonă largă. Pentru primul mileniu î.Hr., cronologia relativă poate fi potrivită cu anii calendaristici reali, identificând evenimente astronomice semnificative. O inscripție din anul al zecelea al regelui asirian Ashur-Dan III se referă la o eclipsă de soare, iar calculele astronomice din intervalul de ani plauzibili datează eclipsa până la 15 iunie 763 î.Hr. Acest lucru poate fi coroborat prin alte mențiuni despre evenimente astronomice și o siguranță cronologie absolută stabilite, legând cronologiile relative la propriul nostru calendar.

Pentru mileniile III și II, această corelație este mai puțin sigură. Un document cheie este cuneiformul Tableta Venus a lui Ammisaduqa, păstrând înregistrarea observațiilor astronomice ale Venus în timpul domniei regelui babilonian Ammisaduqa, cunoscut a fi al patrulea conducător după Hammurabi în calendarul relativ. În serie, conjuncția creșterii lui Venus cu luna nouă oferă un punct de referință, sau mai bine zis trei puncte, deoarece conjuncția este o periodic apariție. Identificarea unei conjuncții Ammisaduqa cu una dintre aceste conjuncții calculate va rezolva, de exemplu, aderarea lui Hammurabi fie ca 1848, 1792 sau 1736 î.Hr., cunoscut sub numele de „înalt” („lung”), „mijloc ", și „cronologie scurtă (sau scăzută)”.

Pentru A treia și Al 2-lea milenii î.Hr., se pot distinge următoarele perioade:

 Epoca bronzului timpuriu: O serie de conducători și dinastii a căror existență se bazează în principal pe Lista regilor sumerieni pe lângă unele care sunt atestate epigrafic (de exemplu. En-me-barage-si ). Nicio dată absolută într-o certitudine mai bună de un secol nu poate fi atribuită acestei perioade.
 Mijloc la Epoca bronzului târziu: Începând cu Imperiul akkadian în jurul anului 2300 î.Hr., dovezile cronologice devin mai consistente pe plan intern. Poate fi realizată o imagine bună despre cine a reușit pe cine și sincronisme între ele Mesopotamia, Levant și cu atât mai robust cronologia Egiptului antic poate fi stabilit. Atribuirea de date absolute este o chestiune de dispută; cronologia de mijloc convențională fixează sacul Babilonului la 1595 î.Hr. în timp ce scurtă cronologie dă 1531 î.Hr.
 Colapsul epocii bronzului: „Epoca întunecată” începe odată cu căderea dinastiei babiloniene III (kasite) în jurul anului 1200 î.Hr., invaziile din Popoarele Mării și prăbușirea Imperiul Hitit.
 Epoca fierului timpuriu: În jurul anului 900 î.Hr., înregistrările scrise devin din nou mai numeroase odată cu creșterea Imperiul neo-asirian, stabilind date absolute sigure. Surse clasice precum Canonul lui Ptolemeu, operele lui Berossus, si Biblia ebraică oferă suport cronologic și sincronisme. O eclipsă din 763 î.Hr. ancorează asirian lista oficialilor imperiali.v